Wake Me Up (canção de Avicii)
 Wake Me Up (canção de Girls Aloud)
 Wake Me Up (canção de Remy Ma)
 Wake Me Up (canção de Taeyang)

Veja também 
 Wake Up
 Don't Wake Me Up
 Wake Me Up When September Ends

Desambiguação